Э́нистон () — фамилия.
 Энистон, Брэнди (род. 1986) — американская порноактриса.
 Энистон, Дженнифер (род. 1969) — американская актриса.
 Энистон, Джон (1933—2022) — американский актёр.
 Энистон, Николь (род. 1987) — американская порноактриса.